Jöns-Perstjärn kan avse:
Jöns-Perstjärnen (Storsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (5,63 ha)
 Jöns-Perstjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn